Почтовые индексы в Брунее — система буквенно-цифровых почтовых кодов, которые используются в почтовом обиходе Брунея.

Описание 
Брунейские почтовые индексы состоят из двух заглавных букв латиницей, за которыми следуют четыре цифры. Формат почтового индекса может быть записан в виде YZ0000, где «Y» обозначает код округа (даера), «Z» обозначает код района (муким), первые две цифры обозначают код территории или населённого пункта, а последние две — код ближайшего почтового отделения. Например, почтовый индекс гольф-клуба Пантай Ментири (Pantai Mentiri Golf Club) выглядит как  BU2529.

Список почтовых индексов Брунея доступен  на сайте Департамента почтовых услуг Брунея.

См. также 
 Административное деление Брунея
 Департамент почтовых услуг Брунея
 Почтовый индекс
 ISO 3166-2:BN

Примечания 

Бруней
Почта Брунея